Hellboy kan henvise til:

 Hellboy – amerikansk tegneseriefigur
 Hellboy (film fra 2004) – amerikansk film fra 2004 af Guillermo del Toro
 Hellboy (film fra 2019) – amerikansk film fra 2019 af Neil Marshall